INMM ist die Abkürzung für:

 Institute of Nuclear Materials Management in Deerfield, Illinois, USA
 Institut für Neue Musik und Musikerziehung in Darmstadt
 Istitutio di neurobiologia e medicina molecolare in Rom, Italien

INMM